Hope River ist der Name folgender Flüsse:

 Hope River (Buller River), Fluss in der Region Tasman und West Coast auf der Südinsel Neuseelands
 Hope River (Jamaika), Fluss auf Jamaika
 Hope River (Tasmansee), Fluss in der Region West Coast auf der Südinsel Neuseelands
 Hope River (Waiau Uwha River), Fluss in der Region Canterbury auf der Südinsel Neuseelands
 Hope River (Yalgar River), Nebenfluss des Yalgar River in Westaustralien